Rit je lahko:
 rit
 Rit, Bosanski Brod (Bosna in Hercegovina)
 Rit, Lukač (Hrvaška)